Toponímia: 
 Nava (Astúries), municipi a la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
 La Nava, poble de la comarca de Sierra de Huelva (província de Huelva, Andalusia)
 La Nava o Corrals de la Nava, partida del terme municipal de Castielfabib, a la comarca del Racó d'Ademús (País Valencià) 
 Nava de Arévalo, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Nava de la Asunción, municipi a la província de Segòvia (Castella i Lleó, Espanya)
 Nava del Barco, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Nava de Béjar, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Nava de Francia, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Nava del Rey, municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 La Nava de Ricomalillo, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Nava de Roa, municipi a la comarca de Ribera del Duero (província de Burgos, Castella i Lleó, Espanya)
 La Nava de Santiago, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Nava de Sotrobal, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Necròpolis de la Nava, dos llocs d'enterrament prehistòrics i dos poblats ibers coetanis situats a La Nava, partida del terme de Castielfabib
 Biografies:
 Antonio Nava Castillo (Ixcaquixtla, 1905 – Ciutat de Mèxic, 1983), jugador de polo mexicà 
 Ettore Nava (Florència, 1900 - 1976), baríton italià 
 Gregory Nava (San Diego, Califòrnia, Estats Units) és un director de cinema, guionista, productor, director de fotografia i muntador estatunidenc 
 José Antonio Nava Iglesias (Oviedo, 1951), escultor espanyol 

 Juan Nava Franquesa (Ripollet, 1952), dissenyador valencià, que ha treballat sobre tipografia 
 Hilario Nava y Caveda (Gijón, 1827 - Madrid, 1889), enginyer militar i polític asturià, diputat a Corts espanyoles